Арун Шоурі (нар. 2 листопада 1941) — індійський журналіст, письменник та політичний діяч. Працював економістом у Світовому банку (1968-72 і 1975-77), консультантом Комісії з планування, редактором The Indian Express та The Times of India, а також був міністром в уряді Індії (1998—2004). 1982 року був нагороджений .

Вибрані публікації 

 Does He Know a Mother's Heart? How Suffering Refutes Religions (2011, ISBN 9789350290910)
 We Must Have No Price
 Worshipping False Gods (2012, ISBN 9789350293430)
 A Secular Agenda: For Saving Our Country, for Welding it (1993, ISBN 9788190019934),
 Eminent Historians: Their Technology, Their Line, Their Fraud (1998, ISBN 81-900199-8-8)
 Falling Over Backwards: An essay against Reservations and against Judicial populism (2012, ISBN 9789350293553)
 The World of Fatwas or the Sharia in Action: (2012, ISBN 9789350293423)
 Are We Deceiving Ourselves Again
 Where Will All This Take Us
 The Parliamentary System
 Courts and their Judgements: Premises, Prerequisites, Consequences
 Governance and the sclerosis that has set in (2005, ISBN 9788129105240)
 Harvesting Our Souls
 Hinduism: Essence and Consequence
 Indian Controversies
 Individuals, Institutions, Processes: How One may Strengthen the Other in India Today
 Institutions in the Janata Phase
 Missionaries in India 
 Arun Shourie and his Christian critics
 Mrs Gandhi's Second Reign
 Only Fatherland: Communists, 'Quit India,' and the Soviet Union
 Religion in Politics
 Symptoms of Fascism
 These Lethal, Inexorable Laws: Rajiv, His Men and His Regime
 The State As Charade: V. P. Singh, Chandra Shekhar and the Rest
 Will the Iron Fence Save a Tree Hollowed by Termites?
 Self=Deception: India's China Policies Origins, Premises, Lessons — Lessons the Chinese Taught Pandit Nehru but Which We Refuse to Learn (ISBN 9789351160939)
 with Sita Ram Goel, Harsh Narain, Jay Dubashi and Ram Swarup, Hindu Temples — What Happened to Them Vol. I, (A Preliminary Survey) (1990, ISBN 81-85990-49-2)
 with Sita Ram Goel, Koenraad Elst, Ram Swarup, Freedom of expression — Secular Theocracy Versus Liberal Democracy, Voice of India (1998).
 with Arun Jaitley, Swapan Dasgupta, Rama J Jois, Harsh Narain-The Ayodhya Reference: Suprema Court judgment and commentaries, Voice of India (1994)

Примітки

Посилання 
 Image source 
 A short collection of Shourie excerpts
 Interview  with Karan Thapar for CNN-IBN on the issue of the nuclear deal
 Interview  with Karan Thapar for CNN-IBN on the issue of reservations
 Interview at rediff.com 

Антикомуністи
Індійські журналісти
Індійські письменники
Політики Індії‎